Stelling steht für
 Eine Laufplanke bei Schiffen

Stelling ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Stelling (* 1971), deutsche Schriftstellerin
 Irene Stelling (* 1971), dänische Fußballspielerin
 Johannes Stelling (1877–1933), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Johannes N. Stelling (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Jos Stelling (* 1945), niederländischer Filmemacher
 Sven Stelling-Michaud (1905–1986), Schweizer Historiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Stelling Minnis
 Stelling van Amsterdam
 Steling